Tarrant ist der Familienname folgender Personen:
 Brenton Tarrant (* 1990), australischer Rechtsextremist und Massenmörder
 Colin Tarrant (1952–2012), britischer Schauspieler
 Harold Tarrant (* 1946), britisch-australischer Klassischer Philologe
 Margaret Tarrant (1888–1959), britische Illustratorin und Kinderbuchautorin
 Matthew Tarrant (* 1990), britischer Ruderer
 Philip Tarrant (1938–2016), australischer English-Billiards- und Snookerspieler
 Richard John Tarrant (* 1945), US-amerikanischer Klassischer Philologe

Tarrant ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tarrant (Alabama), Stadt im Jefferson County, Alabama
 Tarrant (Wisconsin), unincorporated community im Pepin County, Wisconsin
 Tarrant County, County in Texas

Tarrant steht für:
 Tarrant Motor & Engineering Company, ehemaliger australischer Automobilhersteller